«Песочные часы» — советский фильм 1984 года режиссёра Сергея Вронского по сценарию Семёна Фрейлиха.

Сюжет 
На курорте случай сводит Гребенцова и Паншина, бывших однополчан. Гребенцов когда-то уже отдыхал в этих местах, и у него тогда был роман с прекрасной местной девушкой Надей. И вот она снова появляется в жизни Гребенцова. Прошлое входит в настоящее и, возможно, изменит завтра.

В ролях 
 Анатолий Кузнецов — Гребенцов
 Николай Скоробогатов — Паншин
 Галина Польских — Надя
 Людмила Карауш — Людмила
 Людмила Нильская — Инга
 Игорь Скляр — шофер Сергей
 Вадим Терентьев — Бауэр
 Майя Блинова — жена Бауэра
 Герман Качин — шофер
 Владимир Артёмов — Атланов Юра
 Нина Маслова — Галя
 Александра Сорокоумова — Вероника
 Анатолий Скорякин — ''Андрей
В одном из эпизодов вместе с актёром Анатолием Кузнецовым снялись его жена и десятилетняя дочка.

Съёмки 
Съёмки велись в Кисловодске.

Критика 
Юрий Нагибин, рассматривая роли Анатолия Кузнецова исполняющего в фильме главную роль, писал, что в этом фильме произошёл переход его амплуа:
Образ артиста расширился от «воина» до «фронтовика». Гребенцов носит обычный штатский костюм, а не гимнастерку или китель, он не ползёт с гранатой к вражескому окопу, не командует боем, а руководит промышленным главком, но многое в его сегодняшнем поведении идет от фронтового воспитания, от пережитого на полях войны. А ведь война растворена в крови всех, кто хоть ребенком застал то черное и великое время. В главную творческую задачу А. Кузнецова органически вошла тема: кем ты стал, фронтовик?

Единственный фильм как режиссёра кинооператора Сергея Вронского, фильм считается забытым:
В «Песочных часах» он расскажет историю фронтовиков, которые возвращаются в южный городок, где когда-то сражались, любили… Встреча «двадцать лет спустя» может изменить судьбу. Увы, телевидение забыло об этом фильме. Вспомнит ли к юбилею Победы?

Примечания

Ссылки 
 Песочные часы // Мосфильм

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы студии «Мосфильм»